Henrika – forma svedese del nome proprio di persona Enrica
826 Henrika – asteroide della fascia principale